

Lieux 
 Famechon, commune française du Pas-de-Calais ;
 Famechon, commune française de la Somme ;
 Famechon, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Ailly-le-Haut-Clocher.

Personnalités 
 Johnny Famechon (1945-2022), boxeur franco-australien ;
 Ray Famechon (1924-1978), boxeur français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France